Бо́лингброк — многозначный термин:

Персоналии
 Генрих IV (король Англии) (1367—1413), имевший прозвище Болингброк по месту своего рождения.
 Сент-Джон, Генри, 1-й виконт Болингброк (1678—1751) — английский государственный деятель, писатель и философ.

Топоним
 Замок Болингброк — замок в Линкольншире, место рождения короля Генриха IV.

Дворянский титул
 Виконт Болингброк — титул в системе пэрства Великобритании.
 Граф Болингброк — титул в системе пэрства Англии (1624) и системе Якобитского пэрства (1715).